Esistono più comuni francesi con questo nome

Roinville – Eure-et-Loir
Roinville – Essonne